Подборо́вье — название населённых пунктов в России

Ленинградская область 
 Подборовье — посёлок в Бокситогорском районе
 Подборовье — деревня в Бокситогорский районе
 Подборовье — посёлок в Выборгском районе

Новгородская область 
 Подборовье — деревня в Батецком районе
 Подборовье — деревня в Парфинском районе
 Подборовье — деревня в Старорусском районе

Псковская область 
 Подборовье — деревня в Гдовском районе, городское поселение «Гдов»
 Подборовье — деревня в Гдовском районе, сельское поселение «Спицинская волость»
 Подборовье — деревня в Островском районе
 Подборовье — деревня в Псковском районе
 Подборовье —  деревня в Струго-Красненском районе

Тверская область 
 Подборовье — деревня в Лесном районе

См. также 
 Подборовье-1
 Подборовье-2
 Подборовье-3